Николай (Микола) Фёдорович Садко́вич () — советский кинорежиссёр, киносценарист, кинодраматург, прозаик. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1944). Лауреат Сталинской премии второй степени (1951). Член ВКП(б) с 1944 года. Член Союза писателей СССР (1947).

Биография 
Микола Садкович родился в крестьянской семье а в деревне Устье.

В 1928 году окончил режиссёрский факультет ГТК. Работал режиссёром студий «Совкино», «Союзкино» (1930—1933), «Украинфильм» (Одесса) (1934—1936), «Украинфильм» (Киев) (1937—1941). В годы Великой Отечественной войны на Ташкентской киностудии участвовал в создании «Боевых киносборников».

В 1942—1945 годах — на «Союздетфильме», ЦСДФ. Руководил фронтовыми киногруппами в штабе белорусского партизанского движения. Возглавлял русскую секцию Союза писателей Белоруссии. В 1946—1947 и 1950—1953 годах — министр кинематографии БССР, в 1953—1956 годах — заместитель министра культуры Белорусской ССР. С 1948 года — главный редактор и режиссёр ЦСДФ. В 1956—1957 годах — уполномоченный «Совэкспортфильма» в Великобритании. Депутат ВС БССР 3—4 созывов (1947—1959).

Николай Фёдорович Садкович умер 16 августа 1968 года. Похоронен в Москве на Донском кладбище.

Фильмография

Режиссёрские работы 
 1936 — Половодье
 1939 — Шуми, городок!
 1940 — Майская ночь
 1941 — Три танкиста (Боевой киносборник № 8)
 1942 — Боевой киносборник № 11
 1943 — Родные берега

Сценарии 
 1940 — Майская ночь
 1956 — Миколка-паровоз (с М. Т. Лыньковым)
 1969 — Я, Франциск Скорина

Литературное творчество 
Публиковался с 1948 года. Писал на русском языке. Автор исторического романа «Георгий Скорина» (совместно с Е. Львовым, 1951, исправлено и дополнено в 1957), «Повесть о ясном Стахоре», дневника «Человек в тумане», романа «Мадам Любовь». Разрабатывал историческую, военную тематику, затрагивал проблемы социалистической действительности. Его произведениям присущ динамизм сюжета, оригинальность композиции и колоритность персонажей.

Библиография 
 «Георгий Скорина» (исторический роман) (1951; совместно с Е. Львовым)
 «Повесть о ясном Стахоре» (1956)
 «Человек в Тумане» (1960)
 «Мадам Любовь» (1966)

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1951) — за фильм «Демократическая Германия» (1948)
 заслуженный деятель искусств БССР (1944)

Примечания

Литература 
 Сценаристы советского художественного кино : 1917—1967. — Москва : Искусство, 1972. — С. 321—322.
 Кино : Энциклопедический словарь. — Москва : Советская Энциклопедия, 1987. — С. 377—378.
 Садковіч Мікалай Фёдаравіч // Памяць. Орша і Аршанскі раён : гісторыка-дакументальная хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі : у 2 кн. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. — Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2000. — Кн. 2. — С. 439.
 Садковіч Мікалай Фёдаравіч // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкал.: І.П. Шамякін [і інш.]. — Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 1987. — Т. 4. — С. 605.

Ссылки 

 Садковіч Мікола (Мікалай) на сайте «Прыдзвінскі край» 

Члены Союза писателей СССР
Заслуженные деятели искусств Белорусской ССР
Выпускники ВГИКа
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Актёры Одесской киностудии
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Члены Союза писателей Белоруссии
Похороненные на Донском кладбище
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании